Horwitz (Horwic, Horvitz):
 Anthony „Tony” Lander Horwitz (ur. 1958, Waszyngton), amerykański pisarz i dziennikarz
 Bernhard Horwitz
 Debra Horwitz
 Dominique Horwitz
 Kamilla Horwitz voto Kancewicz
 Ludwik Horwitz
 Maksymilian Henryk Horwitz, ps. Henryk Walecki (ur. 1877, Warszawa; zm. 1937, Moskwa), polski i międzynarodowy

Horwic 
 Ołeksandr Horwic (Олекса́ндр Бори́сович Го́рвіц) (uk)

Horvitz 
 Bill Horvitz (1947–2017)
 Eric Horvitz
 Robert Horvitz, H. Robert Horvitz (ur. 1947)
 Louis J. Horvitz (ur. 1946)
 Wayne Horvitz (ur. 1955)

Zobacz też 
 Horowitz